Hermann Stockmayer ist der Name folgender Personen:

* Hermann Stockmayer (Mediziner) (1807–1863), deutscher Mediziner und Politiker
 Hermann Stockmayer (Landwirt) (1842–1906), württembergischer Landwirt und Politiker